Saint-Jean-le-Blanc ist der Name folgender Orte in Frankreich:
 Saint-Jean-le-Blanc (Calvados), ehemalige Gemeinde im Département Calvados
 Saint-Jean-le-Blanc (Loiret), Gemeinde im Département Loiret